Ча́тово () — деревня в Актанышском районе Республики Татарстан, в составе Атясевского сельского поселения.

География 
Деревня находится в бассейне реки Шабиз, в 30 км к западу от районного центра, села Актаныш.

История 
Деревня основана в XVII веке.

В XVIII–XIX веках жители относились к категории башкир-вотчинников. Основные занятия жителей в этот период – земледелие и скотоводство.

В начале XX века в деревне функционировали мечеть (известна с 1829 года), 2 ветряные мельницы, хлебозапасный магазин, 3 бакалейные лавки.

В этот период земельный надел сельской общины составлял 3677,8 десятин.

До 1920 года деревня входила в Семиостровскую волость Мензелинского уезда Уфимской губернии. С 1920 года в составе Мензелинского кантона ТАССР. В 1929 году в деревне организован колхоз «Яна тормыш».

С 10 августа 1930 года – в Актанышском, с 1 февраля 1963 года – в Мензелинском, с 12 января 1965 года в Актанышском районах.

Население 

Национальный состав села: татары.

Экономика 
Полеводство, молочное скотоводство.

Объекты образования, медицины и культуры  
Начальная школа, клуб, медпункт.

Примечания 

Населённые пункты Актанышского района